Marie Gustave Hector Ohier (1814-1870), officier de marine français ;
 Marie-Hélène Ohier (1961- ), athlète française ;
 Odile Ohier (1963-), athlète française ;
 Louis Marie Joseph Ohier de Grandpré (1761-1846), officier de marine français.